Mužská čtyřhra Croatia Open Umag 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do deblové soutěže umažského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Robin Haase a Matwé Middelkoop, jehož členové nestartovali společně. Middelkoop nastoupil do paralelně hraného Swedish Open v Båstadu.

Vítězem se stal druhý nasazený, nizozemsko-rakouský pár Robin Haase a Philipp Oswald, který ve finále za 1.56 hodiny zdolal rakouské turnajové jedničky Olivera Maracha a Jürgena Melzera. Po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [14–12]. Oba šampioni si z prvního společně odehraného turnaje do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Haase vybojoval šestý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Oswalda to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Haase s Oswaldem ve finále odvrátili dva mečboly, další čtyři mečbolové hrozby zachránili již v úvodním kole proti Rubljovovi a Vasilevskému.

Nasazení párů 

  Oliver Marach /  Jürgen Melzer (finále)
  Robin Haase /  Philipp Oswald (vítězové)
  Denys Molčanov /  Igor Zelenay (semifinále)
  Leonardo Mayer /  Andrés Molteni (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Croatia Open Umag
ATP Tour 2019